Henk Jaap Moorlag (1990), een Nederlands mountainbiker
 William Moorlag (1960), een Nederlands politicus en vakbondsbestuurder